Les termes bataille de Saint-Laurent-de-la-Mouga où combat de Saint-Laurent-de-la-Mouga peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

Combat de Saint-Laurent-de-la-Mouga (mai 1794), un coup de main des troupes françaises du général Augereau.
Bataille de Saint-Laurent-de-la-Mouga (août 1794) entre les troupes françaises du général Augereau et les troupes espagnoles du général Luis Fermín de Carvajal, comte de La Union.
Bataille de Saint-Laurent-de-la-Mouga (novembre 1794) entre les troupes françaises des généraux Pérignon et Dugommier, et les troupes espagnoles du général Luis Fermín de Carvajal.

Homonymie de batailles